Santos Dumont Airport kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Paranaguá Airport, flygplats, Paraná, 
 Santos Dumont Airport (flygplats i Brasilien), Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 

Robotskapade Brasilienförgreningar